Pannes (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Pannes (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia